Elm Springs ist der Name folgender

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Elm Springs (Arkansas), im Washington County
 Elm Springs (South Dakota), im Meade County
 Elm Springs (Tennessee), im Grainger County

im NRHP gelisteten Objekte:
 Elm Springs (Columbia), in Columbia, Tennessee, ID-Nr. 86000402

Siehe auch:
 Elm Springs Township